Voici la liste des planètes mineures numérotées de 381001 à 382000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 381001 à 382000

381001-381100

381101-381200

381201-381300

381301-381400

381401-381500

381501-381600

381601-381700

381701-381800

381801-381900

381901-382000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000